Den här artikeln innehåller statistik till Europamästerskapet i fotboll 2012.

Målskyttar 
3 mål (6 spelare)

 Mario Gómez
 Mario Balotelli

 Mario Mandžukić
 Cristiano Ronaldo

 Alan Dzagoev

 Fernando Torres

2 mål (10 spelare)

 Nicklas Bendtner
 Michael Krohn-Dehli
 Dimitris Salpingidis

 Xabi Alonso
 Cesc Fàbregas
 David Silva

 Zlatan Ibrahimović
 Petr Jiráček

 Václav Pilař
 Andrij Sjevtjenko

1 mål (37 spelare)

 Andy Carroll
 Joleon Lescott
 Wayne Rooney
 Theo Walcott
 Danny Welbeck
 Yohan Cabaye
 Jérémy Ménez
 Samir Nasri
 Theofanis Gekas
 Giorgos Karagounis

 Georgios Samaras
 Sean St Ledger
 Antonio Cassano
 Antonio Di Natale
 Andrea Pirlo
 Nikica Jelavić
 Rafael van der Vaart
 Robin van Persie
 Jakub Błaszczykowski

 Robert Lewandowski
 Pepe
 Hélder Postiga
 Silvestre Varela
 Roman Pavljutjenko
 Roman Sjirokov
 Juan Mata
 Jordi Alba
 Jesús Navas

 Sebastian Larsson
 Olof Mellberg
 Lars Bender
 Lukas Podolski
 Sami Khedira
 Mesut Özil
 Marco Reus
 Miroslav Klose
 Philipp Lahm

Självmål (1 spelare)
 Glen Johnson mot Sverige

Arenor 

Totalt antal åskådare: 1 440 896
Genomsnittlig antal åskådare per match: 46 480,5
Match med flest antal åskådare: 64 640 (Sverige mot England, Grupp D) 
Match med minst antal åskådare: 31 840 (Danmark mot Portugal, Grupp B)

Allmän lagstatistik 

 SM = Spelade matcher
 V = Vinster
 O = Oavgjord
 F = Förluster
 P = Poäng
  – Kvalificerad till kvartsfinal

 P/M = Poäng per match i snitt
 GM = Gjorda mål
 GM/M = Gjorda mål per match i snitt
 IM = Insläppta mål
 IM/M = Insläppta  mål per match i snitt
  – Kvalificerad till semifinal

 MS = Målskillnad
 GK = Gula kort
 GK/M = Gula kort per match i snitt
 RK = Röda och/eller gula kort
 RK/M = Röda kort per match i snitt
  – Kvalificerad till final

Feta siffror visar det maximala värdet i varje kolumn.